Сан Херонимито има више значења:

 Сан Херонимито, Сан Херонимо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Сан Херонимито (Хонута), насеље у савезној држави Табаско у Мексику